Kansas City Blues ist der Name folgender Sportvereine:

 Kansas City Blues (American Football), Franchise der National Football League
 Kansas City Blues (Rugby Union), Rugby-Union-Franchise der Rugby Super League, 1966 gegründet
 Kansas City Blues (Eishockey), Franchise der Central Hockey League
 Kansas City Blues (American Association), Baseballfranchise
 Kansas City Blues (Western League), Baseballfranchise
 Kansas City Blues, früherer Name der Minnesota Twins, Baseballteam der Major League Baseball